Кобылкино — название населённых пунктов в России:

 Кобылкино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Кобылкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Двиницкое сельское поселение.
 Кобылкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области, городское поселение Кадников.
 Кобылкино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Кобылкино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Кобылкино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Кобылкино — село в Каменском районе Пензенской области.
 Кобылкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кобылкино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Кобылкино — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Кобылкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
Кобылкино — до 1965 г. название деревни Лесная Поляна в  Калининском районе Тверской области.